Walter Henke (* 10. Januar 1905 in Niederpesterwitz; † 10. März 1991 in Freital) war ein deutscher Schachkomponist.

Leben 
Henke war von Beruf Bäcker, spielte in jungen Jahren bereits mehrere Instrumente und war über zwei Jahrzehnte als Musiker tätig, so in den Kurorchestern von Bad Elster und Bad Salzungen. Neben Schachaufgaben verfasste er auch zahlreiche Schachepigramme sowie humoristische Gedichte. Er war seit 1946 verheiratet. Henke erhielt neben einer Schach-Ehrennadel auch Ehrennadeln der SED, des FDGB und der DSF, die laut Günter Schiller „für seine gesellschaftlichen Aktivitäten“ verliehen wurden.

Schachkomposition 
Seine erste Schachaufgabe erschien 1922 in der von Friedrich Palitzsch geleiteten Spalte des Dresdner Anzeigers. Seine Publikationen in der Dresdner Volkszeitung und in der Arbeiter-Schachzeitung widmeten sich häufig dem Zugwechsel-Zweizüger. Seit 1959 veröffentlichte er in Schach, Freier Presse, Wochenpost und in der Sächsischen Zeitung etwa 140 Zwei-, Drei- und Vierzüger.

Satzspiele:
1. … d6–d5
2. S beliebig matt
1. … g6–g5
2. Df1–f5 matt
Lösung:
1. Df1–h3! Zugzwang Ke4–d3 
2. Se3–f1 matt
1. … Ke4–f4 
2. Dh3–g4 matt
1. … d6–d5 
2. Se3–g2 matt
1. … g6–g5 
2. Df3–f5 matt

Literatur 
 Walter Henke: Schach dem Unhumor. Deutscher Schachverband der DDR, Bezirksfachausschuss Dresden, Freital, 1985
 Walter Henke: Schach-Humor und Satire und weitere, zumeist heitere Gedanken in Vers und Prosa. Freital, 1987

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Deutscher
Person (Freital)
Geboren 1905
Gestorben 1991
Mann